Pontiac eller Pontiak kan syfta på 

 Pontiac (indianhövding) – en indianhövding i Michigan
 Pontiac (bilmärke) – ett amerikanskt bilmärke

Personer
 Pontiak Johanzon (1971–), en svensk musiker under artistnamnet Pontiak, se Pontiak Johanzon

Geografi

Kanada 

 Pontiac (kommun), Québec, Outaouais,

USA 

 Pontiac (ort), Missouri, Ozark County, 
 Pontiac, Illinois, countyhuvudort, Livingston County, 
 Pontiac Municipal Airport, flygplats, 
 Pontiac, Michigan, Oakland County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar